Grupp 4 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 (Uefa) var en av åtta Uefa-kvalificeringsgrupper till världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 och som spelades mellan 19 september 2009 och 25 augusti 2010. I gruppen spelade Bosnien och Hercegovina, Polen, Rumänien, Ukraina och Ungern. Ukraina vann gruppen och gick vidare till playoff spel där de fick möta Norge.

Tabell
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=175 |Lag
!width=30 |SM
!width=30 |V
!width=30 |O
!width=30 |F
!width=30 |GM
!width=30 |IM
!width=30 |MSK
!width=30 |P
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:left;" |  Ukraina || 8 || 5 || 2 || 1 || 24 || 9 || +15 || 17
|-
|style="text-align:left;" |  Polen || 8 || 5 || 1 || 2 || 18 || 9 || +9 || 16
|-
|style="text-align:left;" |  Ungern || 8 || 4 || 3 || 1 || 15 || 10 || +5 || 15
|-
|style="text-align:left;" |  Rumänien || 8 || 2 || 2 || 4 || 14 || 13 || +1 || 8
|-
|style="text-align:left;" |  Bosnien och Hercegovina || 8 || 0 || 0 || 8 || 0 || 30 || -30 || 0
|}

Resultat

Externa länkar
 VM-kvalgrupp 4 på Uefa:s hemsida

Fotbollsåret 2009
Fotbollsåret 2010
2009 i Bosnien och Hercegovina
2009 i Polen
2009 i Ukraina
2009 i Ungern
2010 i Bosnien och Hercegovina
2010 i Polen
2010 i Ukraina
2010 i Ungern